Шиф — многозначный термин.

Фамилия 
 Шиф, Борис Владимирович (род. 1971) — актёр театра и кино.
 Шиф, Владимир Иосифович (1897—1970) — советский шахматный композитор, международный арбитр и мастер спорта СССР по шахматной композиции (1960).
 Шиф, Герман (или Давид-Бер Schiff, писавший под псевдонимами Isaak Bernays и Heinrich Freese; 1801—1867) — немецкий беллетрист, родственник Г. Гейне.
 Шиф, Жозефина Ильинична (1904—1978) — ученый-психолог, дефектолог, одна из создателей специальной психологии.
 Шиф, Исаак Александрович (1869—1948) — земский врач, основоположник профессионального медицинского образования в Карелии.
 Шиф, Михаил Александрович (1906—1992) — советский инженер-конструктор, учёный, лауреат Сталинской премии.

Топоним 
 Шиф — река в графстве Южный Йоркшир, Англия.

См. также

Примечания